Yorkville (Comtat de Placer), despoblat de Califòrnia
 Yorkville (Illinois)
 Yorkville (Ohio)
 Yorkville (Nova York)
 Yorkville (Tennessee)
 Yorkville (Toronto)